Gibilterra
 Grotta di Gorham – sede di importanti ritrovamenti paleontologici e paletnologici

 Stati Uniti d'America
 Gorham – villaggio della Contea di Jackson, Illinois
 Gorham – città della Contea di Russell, Kansas
 Gorham – città della Contea di Cumberland, Maine
 Gorham – città della Contea di Coos, New Hampshire
 Gorham – città della Contea di Ontario, New York

Pagine correlate 
John Gorham